Armenien steht für
 die heutige Republik Armenien, siehe Armenien
 die Armenische SSR (1920–1991)
 die Demokratische Republik Armenien (1918–1922)
 frühere armenische Königreiche, siehe Geschichte Armeniens
 Königreich Kleinarmenien (1080–1342)
 das Armenische Hochland
 das Gouvernement Eriwan, eine Verwaltungseinheit des Russischen Kaiserreiches
 eine Byzantinische Provinz in der Diözese Pontika

Siehe auch:

 Armenier
 Armenia